Gaetano Di Vaio – regista, produttore cinematografico, sceneggiatore attore italiano
 Marco Di Vaio – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Mariano Di Vaio –modello imprenditore e blogger italiano